

Cinema 
 Rinne — film del 2005 diretto da Takashi Shimizu

Fumetti 
 Rinne (Kyōkai no Rinne) — manga di Rumiko Takahashi pubblicato dal 2009 al 2017

Medicina 
 Prova di Rinne — prova di tipo audiometrico

Persone 
 Antti Rinne — politico finlandese, Ministro capo della Repubblica finlandese dal 2019
 Friedrich Rinne — mineralogista e cristallografo tedesco
 Heinrich Adolf Rinne — medico tedesco
 Jacob Rinne — calciatore svedese
 Pekka Rinne — hockeista su ghiaccio finlandese
 Taru Rinne — pilota motociclista finlandese

Politica 
 Governo Rinne — governo finlandese in carica dal 2019

Pagine correlate 
 Rinn (disambigua)